Mormidea är ett släkte av insekter. Mormidea ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bärfisar
Mormidea